Reynold (forme anglo-saxonne du prénom français Renaud) est un prénom et un nom de famille. D'origine germanique, composé de ragin, le conseil, et wald, celui qui gouverne, il signifie donc, en quelque sorte, « le conseiller du prince ».

Saints 
 Reynold ou Reinhold ou Renaud (+ 960), moine du monastère de Saint-Pantaléon à Cologne, martyr par la main d'un tailleur de pierres jaloux ; fêté le 7 janvier.

Prénom
Reynold Johnson (°1906 - +1998), inventeur américain, pionnier de l'informatique.
Reynold Tschäppät, homme politique suisse, maire de Berne (1966-1979).

Patronyme

 François de Reynold (1642-1722), officier suisse au service du roi de France et homme politique.
 Gonzague de Reynold (°1880 - +1970), écrivain et historien suisse.

Voir aussi 
 
Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme suisse